

Sigle 
 Marginal Private Cost – sigla inglese usata in economia per indicare il costo marginale
 Marginal Propensity to Consume – sigla inglese usata in economia per indicare la propensione marginale al consumo
 Massa a pieno carico – peso totale massimo di un veicolo o di un complesso veicolare
 Master Control Program – intelligenza artificiale del film Tron
 Media Player Classic – Player multimediale leggero open source
 Movimiento de Participación Comunitaria – partito politico colombiano
 My Personal Cookbook – cookbook scritto da Ava666 che parla prevalentemente di phreaking, hacking ed esplosivi
 Model Predictive Control

Astronomia 
 Minor Planet Center – organizzazione dell'Unione Astronomica Internazionale (UAI) incaricata di raccogliere e conservare i dati osservativi sui corpi minori del Sistema solare
 Mpc – abbreviazione di megaparsec, unità di distanza usata in astronomia
 4999 MPC – asteroide della fascia principale

Codici 
 MPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muko-Muko (Indonesia)
 mpc – codice ISO 639-3 della lingua mangarayi

Informatica 
 MPC – Musepack, formato audio compresso